Clarke River ist der Name folgender Flüsse:

 Clarke River (Baton River) in der Region Tasman auf der Südinsel Neuseelands
 Clarke River (Burdekin River), Nebenfluss des Burdekin River in Queensland, Australien
 Clarke River (Upper Grey River) auf der Südinsel Neuseelands
 Clarke River (Landsborough River) auf der Südinsel Neuseelands